Trudaine ist der Nachname von:
Daniel-Charles Trudaine (1703–1769), französischer Verwaltungsbeamter, Leiter des Bureau de Commerce
Philibert Trudaine de Montigny (1733–1777), französischer Chemiker und Verwaltungsbeamter